O Víkingur Reykjavík é um clube de futebol da cidade de Reykjavík, na Islândia. Suas cores são vermelho, preto e branco.

Ligações externas
 Página oficial do Víkingur

Víkingur
Clubes de futebol fundados em 1908